VR1 — американская снайперская винтовка, производящаяся компанией Vigilance Rifle.

Для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовочные патроны .338 Lapua Magnum (8,7×69 мм), .408 Chey-tac (10,3×77 мм), .505 Gibbs (12,7×80 мм). Технически представляет собой 5-зарядную винтовку, которая использует газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня, расположенного под стволом. Подача патронов при стрельбе производится из отъемных коробчатых магазинов емкостью 5 патронов. 

Винтовка комплектуется оптическим прицелом. Кучность (при использовании снайперских патронов) — 1 угловая минута на дальности 550 метров.

См. также 
 Список снайперских винтовок
 Gepard (крупнокалиберные винтовки)
 Savage 10FP

Ссылки 
 описание VR1 на сайте world.guns.ru
 Снайперская винтовка VR1 на сайте sniper-weapon.ru

Самозарядные винтовки США
Крупнокалиберные снайперские винтовки
Снайперские винтовки США